Тараумара:

 Тараумара — индейский народ, проживающий в гористой местности Сьерра Тараумара.
 Тараумара — язык Мексики, на котором говорит около 70 тысяч коренных мексиканцев, живущих в штате Чиуауа.